Tadamori – nome proprio maschile giapponese 
 4374 Tadamori – asteroide della fascia principale